Rioclarense – abitanti di Rio Claro (Rio de Janeiro)
Rioclarense – abitanti di Rio Claro (San Paolo)
Rioclarense – abitanti di São José do Rio Claro